Bosnisch handbalteam (mannen)
 Bosnisch handbalteam (vrouwen)